Cerreto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cerreto di Spoleto, kommun, Umbrien, Provincia di Perugia, 
 Cerreto d'Esi, kommun, Marche, Provincia di Ancona, 
 Cerreto (ort i Italien), Kalabrien, Provincia di Cosenza, 

Robotskapade Italienförgreningar